Bosznia-Hercegovina
 Prisoje, falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prisoje, falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prisoje, falu Foča-Ustikolina községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
 Prisoje, falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
 Prisoje, falu Jajce községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Prisoje, falu Jezero községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prisoje, falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Prisoje, falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Prisoje falu Dicmo községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Prisoje falu Nikšić községben